«White Noise» puede referirse a:
Cine
 White Noise (2005), película dirigida por Geoffrey Sax.
 White Noise (2022), película dirigida por Noah Baumbach.
Música
 «White Noise» (2013), canción de Disclosure.
 White Noise (2014), álbum de PVRIS.